Sezon 2014 w British GT – dwudziesta druga edycja serii wyścigowej British GT Championship. Sezon rozpoczął się 21 kwietnia na torze Oulton Park, a zakończył się 14 września na torze Donington Park, po rozegraniu 10 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

GT3

GT4

Zespoły

GT3

GT4

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona British GT

2014
2014 w sportach motorowych
2014 w Wielkiej Brytanii
2014 w Belgii